Норманди може да се односи на:
 Норманди (Мисури)
 Норманди (Тенеси)
 Норманди (Илиноис)

Види још 
 Нормандија (вишезначна одредница)